Nová Ves kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nová Ves u Světle, ort, Vysočina, 
 Nová Ves pod Pleší, ort, Mellersta Böhmen, 
 Nová Ves nad Popelkou (ort i Tjeckien), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, lat 50,83, long 15,00), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,31, long 14,31), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,22, long 14,54), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Hradec Králové), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, lat 49,46, long 15,03), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,39, long 16,20), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,25, long 15,80), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 48,95, long 14,25), 
 Nová Ves (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 48,92, long 14,53), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar